Звездочёт:

 Звездочёт — (устар.) астролог.
 Звездочёт (Небесное око) — одна из аквариумных пород золотых рыбок.
 «Звездочёт» — журнал для любителей астрономии.
  — астероид.
 «Звездочёт» — детективный телефильм 1986 года.
 «Звездочёт» — российский телесериал 2004 года.
 «Звездочёт» — музыкальная группа.
 «Звездочёт» — песня группы «Агата Кристи» (альбом «Триллер. Часть 1» 2004 года)

См. также 
 Звездочётовые — семейство морских рыб отряда окунеобразных.